Colonial Square Ladies Classic 2012 – kobiecy turniej curlingowy, zostanie rozegrano między 9 a 12 listopada 2012 w Saskatoon, na lodowisku Nutana Curling Club. Była to pierwsza edycja zawodów organizowanych od 1981, która wchodziła w skład Wielkiego Szlema.

W rywalizacji potrójnym systemem pucharowym brało udział 48 drużyn. Pula nagród wyniosła 54 000 CAD. Tytułów mistrzowskich z 2011 bronił zespół Crystal Webster. W zawodach triumfowała ekipa Stefanie Lawton, która w finale pokonała 5:4 Chelsea Carey.

Drużyny 

 1 - Lawes przejęła obowiązki Jennifer Jones, która spodziewa się dziecka

Runda A

Runda B

Runda C

Runda finałowa

Zobacz też 
 World Curling Tour 2012/2013
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 
  

Sport w Saskatoon
2012 w curlingu
World Curling Tour